Kunratice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kunratice, comune del distretto di Děčín, nella regione di Ústí nad Labem
Kunratice, comune del distretto di Liberec, nell'omonima regione
Kunratice u Cvikova, comune del distretto di Česká Lípa, nella regione di Liberec